La bandera de Tierra del Fuego varía dependiendo del país:

En el sector argentino del archipiélago de Tierra del Fuego es oficial el uso de la bandera nacional argentina y la bandera provincial de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
En el sector chileno del archipiélago, es oficial la bandera de Chile y la bandera de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.